T90 ou T-90 peut désigner :
 Canon T90, un appareil photographique reflex mono-objectif argentique ;
 Maxus T90, une automobile du constructeur chinois Maxus ;
 Séquelles de lésions traumatiques de la tête, d’après la classification internationale des maladies ;
 T-90, un char de combat soviétique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres